Atlantic Beach ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Atlantic Beach (Florida)
 Atlantic Beach (North Carolina)
 Atlantic Beach (South Carolina)
 Atlantic Beach (New York)